Sydgeorgisk skarv (Leucocarbo georgianus) är en fågelart i familjen skarvar inom ordningen sulfåglar.

Utseende och läte 
Sydgeorgisk skarv är svart ovan med ett vitt band på skuldrorna. Undersidan är vit. På huvudet syns gula vårtor på pannan, blå ögonring och under häckningstid en liten stel huvudtofs. Ungfågeln är mycket mer anspråkslös, i stort sett mörk ovan och ljus under. Arten är mycket lik antarktisskarv, men dessa överlappar inte i utbredningsområde.

Utbredning och systematik 
Sydgeorgisk skarv förekommer enbart på Sydsandwichöarna, Sydorkneyöarna och i ögruppen Sydgeorgien. Tidigare behandlades den som underart till kejsarskarv och vissa gör det fortfarande.

Levnadssätt 
Sydgeorgisk skarv häckar på klippor och grästäckta sluttningar. Den födosöker normalt nära land, men kan hittas ute på öppet hav utanför häckningstid.

Släktestillhörighet 
Sydgeorgisk skarv placerades tidigare ofta i släktet Phalacrocorax. Efter genetiska studier som visar på att Phalacrocorax består av relativt gamla utvecklingslinjer har det delats upp i flera mindre, varvid sydgeorgisk skarv med släktingar lyfts ut till släktet Leucocarbo.

Skarvarnas släktskap 
Skarvarnas taxonomi har varit omdiskuterad. Traditionellt har de placerats gruppen i ordningen pelikanfåglar (Pelecaniformes) men de har även placerats i ordningen storkfåglar (Ciconiiformes). Molekulära och morfologiska studier har dock visat att ordningen pelikanfåglar är parafyletisk. Därför har skarvarna flyttats till den nya ordningen sulfåglar (Suliformes) tillsammans med fregattfåglar, sulor och ormhalsfåglar.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN betraktar inte sydgeorgisk skarv som en egen art, varför dess hotstatus formellt inte bestämts. Beståndet uppskattas till 7500 och tros inte vara hotat.

Referenser

Externa länkar 

Skarvar